Castielfabib kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castielfabib (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Castielfabib (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar